Bowker ist der Familienname folgender Personen:
 David Bowker (1922–2020), britischer Segler
 Debbie Bowker (* 1958), kanadische Mittel- und Langstreckenläuferin
 Joe Bowker (1883–1955), britischer Boxer
 Judi Bowker (* 1954), britische Filmschauspielerin

Bowker heißen im NRHP gelistete Objekte:–
 Bowker House, in Topeka, Kansas, ID-Nr. 07000139
 Bowker Place, in Salem, Massachusetts, ID-Nr. 83000573

Siehe auch:
 Bowker Overpass, Brücke in Boston